Damernas jaktstart i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2014 hölls på anläggningen Laura längdåknings- och skidskyttekomplex i närheten av Krasnaja Poljana, Ryssland, ca 60 km från Sotji den 11 februari 2014. Tävlingen var 10 km lång. Resultatet från sprinten låg till grund för startplaceringarna i jaktstarten. Om man vann sprinten med 10 sekunder före tvåan startade man först i jaktstarten, 10 sekunder före tvåan o.s.v.

Guldmedaljör blev Darja Domratjeva från Vitryssland.

Resultat
Tävlingen startade klockan 19:00 lokal tid.

* Fyra straffminuter inkluderat
DNF: Kom inte i mål
DNS: Startade inte

Referenser

Externa länkar 
Biathlonworld.com: Preliminary start times - Olympic Winter Games 2014 
Sochi2014.com: Laura Cross-country Ski & Biathlon Center 

Skidskytte vid olympiska vinterspelen 2014